Чемпионат Монголии по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам. Первый чемпионат состоялся в 1966 году.

Призёры

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB
 Архив журналов «Шашки» 1983 №3 с.3-4
 Архив журналов «Шашки» на сайте Checkersusa.com
 Сайт федерации шашек Монголии
 Hall of fame van: Vrouwenkampioenschap van

Примечания 

Чемпионаты Монголии по международным шашкам
Национальные чемпионаты по международным шашкам